Palla di neve – gioco all'aperto
 Palla di vetro con neve – la palla di vetro con all'interno le classiche immagini natalizie immerse in un paesaggio innevato
 Palla di neve – film del 1995 diretto da Maurizio Nichetti
 Palla di neve – personaggio del libro La fattoria degli animali di George Orwell
 Palla di neve – gatti immaginari, co-protagonisti del cartone animato I Simpson
 Palla di neve – personaggio di Mignolo e Prof.
 Viburnum opulus – albero noto anche con il nome popolare di palla di neve
 Palla di neve – pratica sessuale

Pagine correlate 
 Schneeball